

Wydarzenia 

 Senat zakazał budowy teatrów stałych